Каналоармейцы — название заключённых-копателей каналов и строителей канальной инфраструктуры на нескольких крупных советских искусственных каналах:
 Беломорско-Балтийский канал
 Волго-Донской канал
 Канал имени Москвы

См. также 
 Красноармейцы